Gatesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gatesville (North Carolina)
Gatesville (Texas)